Уи́льям Джордж (Би́лли) Зейн-младший (, род. 24 февраля 1966, Чикаго, Иллинойс, США) — американский актёр и продюсер. Наиболее известен ролями в фильмах «Байки из склепа: Демон ночи», «Фантом» и «Титаник», а также в сериале «Обвиняемая».

Ранние годы 
Зейн родился в Чикаго, штат Иллинойс, в семье Талии и Уильяма Джорджа Зейна-старшего, которые были актерами-любителями и основателями медицинской школы. Его родители имеют греческое происхождение и первоначально их фамилия была Дзанетакос (), затем она была сокращена до Зейн . У Билли Зейна есть старшая сестра Лиза Зейн, актриса и певица. После окончания школы Зейн отправился в Швейцарию, где несколько лет продолжал совершенствовать свой актёрский талант.

Карьера

1980-е 
Его первой известной ролью в кино стала роль Матча, друга Биффа Таннена в первых двух частях трилогии «Назад в будущее». В 1986 году он сыграл в фильме «Зубастики». В 1988 году сыграл Тони Гамбини в сериале «Она написала убийство». Зейн получил международное признание благодаря роли злодея Хьюи Уорринера в триллере Мертвый штиль. Он также снялся в фильме «Всех за борт».

1990-е 
Первая главная роль Зейна была в независимом триллере «Мегавилль». В 1990 году вышла картина «Мемфисская красотка» с участием Зейна. В 1991 году он сыграл роль Джона Джастиса Уилера в нескольких сериях популярного сериала Дэвида Линча «Твин Пикс». В 1992 году Зейн снялся вместе с Тильдой Суинтон в экранизации романа Вирджинии Вулф «Орландо». В 1993 году сыграл в вестерне «Тумстоун: Легенда Дикого Запада», главную роль в боевике «Снайпер», а также ловеласа по имени Гарри в романтической комедии «Только ты».

В 1995 году выходит эпизод «Байки из склепа: Демон ночи» с его участием, а в 1996 году — «Фантом».

Большую популярность Зейну принесла роль богатого сноба и жениха героини Розы, Каледона Хокли в блокбастере Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года. Она также принесла ему номинацию на премию MTV Movie Award в номинации Лучший кинозлодей и премию Blockbuster Entertainment Award. Он также был номинирован на премию Гильдии киноактёров США.

В 1998 году он снялся в фильме «Я проснулся рано в день моей смерти», немом фильме по последнему сценарию Эда Вуда, задуманному как пародия на плохое кино. За эту работу он получил несколько наград на кинофестивале B-Movie, включая Лучший фильм и Лучший актер. Через год он снялся в роли Марка Антония в телефильме о Клеопатре. В том же году он озвучил Джона Рольфа в диснеевском мультфильме «Покахонтас 2: Путешествие в Новый Свет» и Этригана-демона в «Новые приключения Бэтмена».

2000-е 

Зейн сыграл Кёртиса Зампфа в получившем признание критиков фильме, «Фанатик», который получил Приз жюри на кинофестивале Сандэнс в 2001 году. В том же году сыграл самого себя в комедии «Образцовый самец». Он также сыграл Билли Флинна в бродвейской постановке «Чикаго».

В телесериале «Зачарованные» он сыграл демона Дрейка. Он также озвучил персонажа Ансема в видеоигре «Kingdom Hearts» в 2002 году.

В 2006 году Зейн сыграл преподавателя танцев в постановке «Six Dance Lessons in Six Weeks». В том же году он появился в турецком боевике «Долина волков: Ирак». Он также снялся в роли бывшего бойфренда Саманты в ситкоме «Кто такая Саманта?» .

Билли является директором компании по производству и распространению фильмов и телепрограмм RadioactiveGiant.

2010-е 
В 2012 году выходит боевик «The Kill Hole» с участием Билли. В 2013 году принял участие в музыкальном видео певицы Аврил Лавин «Rock N Roll», а в январе 2017 года он появился в рекламном ролике KFC. Он также снялся в 6 сезоне сериала «Сообщество».

Личная жизнь 
С 1989 по 1995 год Билли Зейн был женат на актрисе Лизе Коллинз. Некоторое время он был помолвлен с чилийской актрисой Леонор Варела, с которой он познакомился в 1999 году на съёмочной площадке телевизионного фильма «Клеопатра». В 2004 году на съёмках триллера «Секс ради выживания» Билли Зейн познакомился с британской фотомоделью Келли Брук. Через год они обручились, но после четырёхлетних отношений пара рассталась окончательно.

Зейн состоит в фактическом браке с американской моделью Кэндис Нэйл. У пары есть две дочери: Ава Кетрин (род. 2011) и Джиа (род. 2014).

Зейн также является художником-абстракционистом-экспрессионистом. Время от времени он устраивает выставки своих работ.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания 

Актёры США
Выпускники Американской школы в Швейцарии